Субпрефектура Вила-Мария () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северной части города. Общая площадь 26,4 км². Численность населения — 287 866 жителей.

В составе субпрефектуры Вила-Мария 3 округа:
 Вила-Мария (Vila Maria)
 Вила-Гильерми (Vila Guilherme)
 Вила-Медейрус (Vila Medeiros)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Вила-Мария